Дмитриева, Людмила:
 Дмитриева, Людмила Борисовна (род. 1947) — актриса, народная артистка России.
 Дмитриева, Людмила Владимировна (род. 1989) —  российская яхтсменка.